WaMu Theater (o Theatre) es el nombre de dos «centros de entretenimiento» en los Estados Unidos patrocinados por la Washington Mutual.

 Madison Square Garden (antes conocido como Theater at Madison Square Garden (Centro de entretenimiento en el Jardín Plaza Madison)) en la Ciudad de Nueva York, Nueva York; o
 Lumen Field, centro de eventos en Seattle, Washington.

en:WaMu Theater